Вопуассо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10400.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к востоку от Парижа, в 50 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 28 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 144 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 85 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 57 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 67,1 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 57 активных работали 52 человека (28 мужчин и 24 женщины), безработных было 5 (3 мужчины и 2 женщины). Среди 28 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об